

Architetture 
 Ponte di Brooklyn (Brooklyn Bridge) – ponte di New York

Musica 
 The Brooklyn Bridge – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Oltre il ponte (Brooklyn Bridge) – serie televisiva statunitense

Cinema 
 Brooklyn Bridge – film documentario del 1981 diretto da Ken Burns